Алагоиньяс () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Алагоиньяс. Население составляет 188 853 человека на 2006 год. Занимает площадь 733,969 км². Плотность населения — 190,4 чел./км².

История 
Город основан в 1852 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 863 016 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 6237,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,729 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический муссонный.

Муниципалитеты штата Баия